Пеледуй:

 Пеледуй — посёлок городского типа в Ленском районе Республики Саха (Якутия).
 Пеледуй — река в России, левый приток Лены.